Starman (canção)
Starman - O Homem das Estrelas, filme com Jeff Bridges
Starman (livro)
Starman (DC Comics)

Desambiguação